El término inglés straight, quiere decir «recto» o «directo» y puede referirse a:

 Straight (jazz), tocar «a la manera clásica», sin improvisar.
 Straight (coctelería), manera de preparar un cóctel.
 Straight Records, discográfica.
 Straight edge, estilo de vida.